Гюртнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гюртнер, Режис (род. 1986) — французский футболист, играющий на позиции вратаря.
 Гюртнер, Франц (1881—1941) — рейхсминистр юстиции в кабинете Гитлера.